Transamerica může znamenat:

 Transamerica Corporation
 Transamerica Pyramid – mrakodrap v San Franciscu
 TransAmerica – desková hra
 Transamerika – americký film z roku 2005